Ez a szócikk tartalmazza a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szereplését a 2021-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon. Az Eb egyik házigazdája Magyarország volt és így az U21-es labdarúgó válogatott selejtezők nélkül, atuomatikusan részt vehetett a tornán.

A sorsolás előtt már biztos volt hogy az A csoportba kerül a csapat. A sorsolás szerint sorrendben Németország, Románia és Hollandia volt az ellenfél.

Csoportkör
Tabella

Magyarország – Németország

Magyarország – Románia

Magyarország – Hollandia

Jegyzetek

További információk

2021
U21